Амброж — фамилия. Представители:
 Амброж, Филип (род. 2003) — хорватский футболист.
 Амброж, Ян (род. 1954) — чешский шахматист.